Organização para a Cooperação Islâmica, pela sigla em inglês
 Organização Internacional do Comércio
 Lt. Warren Eaton Airport, pelo código da IATA para o aeroporto no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos
 Ordem da Imitação de Cristo
 Ordem da Imaculada Conceição
 Organização Internacional do Café
 Organização de Esquerda Comunista, pela sigla em espanhol para o partido político extinto da Espanha